Nachtfalke steht für:
 einen amerikanischen Sommervogel, siehe Falkennachtschwalbe
 Der Nachtfalke, eine 1988 bis 1991 produzierte US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch:
 Nachtfalken (1981)
 Nighthawk